Ziskin est un patronyme porté notamment par :

 James W. Ziskin (1960-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Laura Ziskin (1950-2011), productrice de cinéma américaine.

Homonymie de patronyme